André Grall ( - ), journaliste et un écrivain français ;
 Charles Grall (1851 - 1924), médecin tropicaliste français ;
 Charlie Grall, imprimeur et journaliste nationaliste breton ;
 Deborah Grall (1984 - ), actrice française ;
 Louis Grall, écrivain vivant dans le Finistère ;
 Michel Grall ( - ), personnalité politique française ;
 Sébastien Grall ( - ), scénariste et réalisateur français ;
 Xavier Grall ( - ), poète, écrivain et journaliste breton.

Patronyme breton